Pentaacetyl-D-glucose (auch D-Glucosepentaacetat) bezeichnet zwei Derivate der Glukose:
 Pentaacetyl-α-D-glucose
 Pentaacetyl-β-D-glucose